Mužská čtyřhra BB&T Atlanta Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do deblové soutěže atlantského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Nicholas Monroe a John-Patrick Smith, jehož členové nestartovali společně. Monroe nastoupil s Francesem Tiafoeem, aby v úvodním kole podlehli Arévalovi s Reyesem-Varelou. Spoluhráčem Smithe se stal Japonec Ben McLachlan, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Socka s Withrowem.

Vítězem se stal druhý nasazený, britsko-americký pár Dominic Inglot a Austin Krajicek, který ve finále za 1.31 hodiny zdolal americké turnajové jedničky Boba a Mika Bryanovi. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [11–9]. Oba šampioni, kteří odvrátili dva mečboly, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a po triumfu na Libéma Open 2019 získali druhou společnou trofej. Inglot vybojoval třináctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Krajicka to bylo třetí takové turnajové vítězství. Bratři Bryanovi tak v Atlantě poprvé prohráli, s následnou celkovou bilancí zápasů 11–1.

Nasazení párů 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Dominic Inglot /  Austin Krajicek (vítězové)
  Santiago González /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Radu Albot /  Artem Sitak (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Atlanta Open
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019